Тасманов мост, или Тасман-Бридж (), — пятиполосный автомобильный мост через эстуарий реки Деруэнт. Полная длина моста — . Он соединяет центральную часть Хобарта (столицы штата Тасмания в Австралии) с восточными районами Большого Хобарта (Кларенс и другие). По мосту проходит автомобильная дорога  (Tasman Highway), соединяющая Хобарт с аэропортом, а также с восточным побережьем острова Тасмания.

Строительство моста 
До того, как Тасманов мост был построен, чуть выше по течению стоял уникальный понтонный Хобартский мост (Hobart Bridge). В 1950-х годах было принято решение построить новый мост, так как Хобартский мост уже не справлялся с увеличивающимся потоком транспорта. 

Строительство началось в 1960 году, две полосы моста были открыты для движения 18 августа 1964 года, а четыре полосы были открыты 23 декабря 1964 года. В период сооружения моста на строительстве были заняты до 400 рабочих.

Катастрофа 1975 года 
В 9 часов 27 минут вечера 5 января 1975 года c одной из опор Тасманова моста столкнулся сухогруз , везущий  тонн цинкового концентрата для компании Electrolytic Zinc. В результате столкновения две опоры моста и три бетонных участка (суммарной длины ) рухнули в воду, затопив судно. Погибли 7 членов команды судна и 5 автомобилистов, чьи машины упали в воду до того, как движение было остановлено.

Восстановление моста 
Восстановление моста началось в октябре 1975 года. Официальное открытие моста после реконструкции состоялось 8 октября 1977 года. В результате реконструкции была открыта пятая полоса, у которой может переключаться направление движения.

См. также 
 Река Деруэнт
 Другие мосты Тасмании: Боуэн-Бридж, Бриджуотер-Бридж, Бэтмен-Бридж, Ред-Бридж, Ричмонд-Бридж, Росс-Бридж

Фотогалерея

Примечания 

Мосты Хобарта
Балочные мосты Австралии